(en , en ) est un film soviétique de Viktor Sadovsky sorti en 1968.

Synopsis 
Pendant le siège de Leningrad (1942), le club local de football fait ses premiers pas.

Fiche technique 
 Réalisation : Viktor Sadovsky
 Production : Lenfilm
 Durée : 100 minutes

Distribution 
 Yuri Volkov : Berger 
 Viktor Korshunov : Tamantsev 
 Valentin Smirnitsky : Sergei 
 Aleksei Kozhevnikov : Motya

Notes et références

Bibliographie 
 Peter J. Seddon, A football compendium, Londres, The British Library, 1999, p.638

Liens externes 
 

Film soviétique sorti en 1968
Comédie soviétique
Film sur le football
Film soviétique en noir et blanc